Bukowa Góra steht für:

Ortschaften in Polen:
 Bukowa Góra (Biskupiec), Weiler in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bukowa Góra (Czersk), Dorf in der Gmina Czersk, Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern
 Bukowa Góra (Sulęczyno), Dorf in der Gmina Sulęczyno, Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern

Berge in Polen:
 Bukowa Góra (Heiligkreuzgebirge), 484 m, Berg im Heiligkreuzgebirge
 Bukowa Góra (Zuckmanteler Bergland), 507 m, Berg im Zuckmanteler Bergland